

Patronyme 

Alfonso Portillo (1951-), homme politique guatémaltèque ;
Álvaro del Portillo (1914-1994) est un prélat de l'Opus Dei ;
Javier Portillo (1982-), footballeur espagnol ;
José López Portillo (1920-2004), président du Mexique de 1976 à 1982.

Toponyme 

Portillo, commune espagnole de la Province de Valladolid ;
Portillo, station de sports d'hiver du Chili.